Тиксен () — немецкая фамилия; иногда записывается на русском языке как Тихсен, Тикзен. Некоторые носители:
  (; род. 1970) — телеведущий и телекомментатор.
 Тиксен, Олаф Герхард (; 1734—1815) — немецкий востоковед.
  (; 1758—1834) — немецкий востоковед.
 Тихсен, Кристиан (; 1910—1944) — немецкий военный.